{{Картка Євробачення
|назва             = Пісенний конкурс Євробачення
|рік               = 2003
|девіз             = 
|лого              = Пісенний конкурс Євробачення 2003.jpg
|розмір_лого       = 
|фінал             = 24 травня 2003
|ведучі            = Marie N Ренарс Кауперс
|диригент          = 
|директор          = Сара Йюін Франція
|господарі         = LTV
|місце_проведення  =  Рига, Латвія
|переможець        = Everyway that I can  
|голосування       = Кожна країна оцінює 10 учасників оцінками 1-8, 10, 12
|кількість_країн   = 26
|дебют             =  Україна
|повернення        =   Польща  Ісландія    Норвегія    Португалія   Нідерланди    Ірландія
|відмовились       =  Фінляндія  Литва  Швейцарія   Данія    Македонія
|нуль              =  Велика Британія
|відкриття         = 
|впродовж          = 
|конкурс           = 
|попередній        =2002    
|наступний         =2004   
|карта             =ESC 2003 Map.svg
}}

Пісенний конкурс Євробачення 2003 став 48-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 24 травня 2003 року в місті Рига, Латвія. Україна вперше виступила на конкурсі й зайняла 14 місце. Російська група «Тату» з піснею «не вір, не бійся, не проси» посіла третє місце, відставши від переможця — Сертаб Еренер з Туреччини — усього на три очки. Друге місце зайняв гурт з Бельгії Urban Trad''. Також Україна вперше взяла участь в цьому конкурсі — Олександр Пономарьов зайняв 14 місце, набравши 30 балів. Британський гурт «Джемінай» був проігнорований і вони набрали нуль балів і зайняли останнє, двадцять шосте місце через введення британських військ до Іраку і участі в громадянській війні в Іраку.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
2003 у телебаченні
Травень 2003

Культура Риги